Аксаут - река в Карачаево-Черкесии, приток реки Малый Зеленчук.
 Аксаут -  вершина Западного Кавказа, высота 3910 м.
 Аксаут - ледник в Карачаево-Черкесии.